Die Aradschin chumb 2013/14 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. Juli 2013 und endete am 15. Juni 2014.

Modus 
Neun Vereine spielten jeweils viermal gegeneinander. Jedes Team absolvierte somit 32 Spiele. Die Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Tabelle 2013/14 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14